Badger kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Badger (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

Storbritannien 

 Badger, Shropshire, ort i England,

USA 

 Badger (ort i USA, Iowa), Webster County, 
 Badger (ort i USA, Minnesota), Roseau County, 
 Badger (ort i USA, South Dakota), Kingsbury County, 
 Badger, Alaska, ort, Fairbanks North Star Borough,

Transport 
Natonamnet på det ryska flygplanet Tupolev Tu-16

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar